Уотерфорд (, ) — распространенное англоязычное имя собственное.

 Уотерфорд — город в Ирландии.
 Уотерфорд (графство) — графство в Ирландии.
 Замок Уотерфорд — ирландский средневековый замок в городе Уотерфорд, графство Уотерфорд. 
 Уотерфорд (Калифорния) — город в Калифорнии
 Уотерфорд (Коннектикут) — город в Коннектикуте
 Уотерфорд (Вермонт) — город в Вермонте
 Уотерфорд (Пенсильвания) — город в Пенсильвании
 Уотерфорд (Виргиния) — город в Виргинии
 Уотерфорд (Висконсин) — город в Висконсине